Amok bezeichnet:
 Amok, Tötung oder versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen bei der Tat anwesenden Täter innerhalb eines Tatereignisses
 Amok Trei, kambodschanisches Fischgericht, gedünsteter Fisch in Kokos-Curry
 Amok (Roman), Roman von Stephen King
 Amok: Novellen einer Leidenschaft, Novellensammlung von Stefan Zweig, siehe Der Amokläufer 
 Amok (hebräisch für „Weise“), eine biblische Person, siehe Liste biblischer Personen
 Amok (Kleidung), Schweizer Kleidungsmarke für Männer

Musik:
 Amok (Band), rechtsextreme Schweizer Rockband
 Amok (Album), Musikalbum der Band Atoms for Peace

Amok ist der Titel folgender Filme:
 Amok (1972), britisches Filmdrama
 Amok (1976), britischer Horrorfilm
 Amok (1993), französisch-portugiesisch-deutsches Filmdrama (1993)
 Nachtschicht – Amok!, erster Teil der Filmreihe Nachtschicht (2002)
 Amok – He Was a Quiet Man, US-amerikanischer Film (2007)
 Amok (2008), deutscher Dokumentarfilm von Detlef Muckel
 Amok (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Christoph Baumann (2011)

Siehe auch:
 Amoklauf (Begriffsklärung)
 Amokläufer
 AMOC